Clinton Joseph Davisson (1881-1958), un physicien américain ;
 expérience de Davisson-Germer, une expérience confirmant l'hypothèse que les électrons pouvaient se comporter comme des ondes ;
 Melville Davisson Post (1869-1930), un écrivain et un nouvelliste américain ;
 William Davisson (1593-1669), un médecin, chimiste et botaniste français d'origine écossaise.